William Peel (1. hrabia Peel) (1867-1937)
 William Peel (administrator kolonialny) (1875-1945)
 William Peel (3. hrabia Peel) (ur. 1947)

Zobacz też